Iwan Łytwynenko (1891-1947), ukraiński wojskowy
 Łeonid Łytwynenko (1949-), radziecki i ukraiński lekkoatleta
 Marija Łytwynenko-Wohlgemuth (1892-1966), ukraińska śpiewaczka operowa
 Witalij Łytwynenko (1970-), ukraiński hokeista

 Zobacz też 
 Litwinienko